Daytona 500 är ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som körs över 200 varv (500 miles, 804,672 km) på den 2,5 mile långa ovalbanan Daytona International Speedway i Daytona Beach  i Florida i USA. Loppet har körts årligen sedan 1959 och är ett av två Nascar Cup-lopp som årligen som körs på Daytona, det andra är Coke Zero Sugar 400. Daytona 500 är det avslutande loppet under Daytona Speedweeks.

Historia
Tävlingen kördes för första gången 1959 på den nybyggda Daytona International Speedway. Johnny Beauchamp utsågs till en början som segrare av loppet, men efter protester och tre dagars granskning av målfoton utsågs Lee Petty som vinnare av det första Daytona 500. Tävlingen växte sedan i takt med Nascar:s expansion och lockade under 2000-talet mer än 20 miljoner tittare. Richard Petty har tävlingsrekordet med sju segrar mellan 1964 och 1981.Cale Yarborough blev 1984 den andre föraren att ta fyra eller mer segrar i tävlingen, medan Jeff Gordon har vunnit den tre gånger. 2001 förolyckades Nascar:s mest kände förare Dale Earnhardt i Daytona 500 efter en krasch på tävlingens sista varv, när han slogs om en pallplats.

Tävlingen kördes fram till 2019 med tunna stansade restriktorplattor som ströp motorerna till cirka 410 hk för att begränsa farterna och öka säkerheten. Därefter används grövre spacerplattor med konformade portar som begränsar hästkraftsantalet till 550. I kombination med ett nytt aerodynamiskt paket med bland annat större fram- och bakspoiler som ökar bilens nedåtriktade aerodynamisk kraft, bibehålls säkerheten.

Tidigare namn 
 Inaugural 500 Mile International Sweepstakes (1959)
 Second Annual 500 Mile International Sweepstakes (1960)
 Daytona 500 by STP (1991–1993)
 Daytona 500 by Dodge (2001)
 Daytona 500 by Toyota (2007)
 Daytona 500 (1961–1990, 1994–2000, 2002–2006, 2008–nutid)

Vinnare genom tiderna 

  – Loppet kortat på grund av regn.
  – Loppet förlängt enligt NASCAR:s regel om att ett lopp inte får avgöras bakom säkerhetsbilen 
  – Loppet framskjutet från söndag till måndag på grund av regn.
  – Loppet startade på måndagskvällen och avslutades på tisdagen (01:00 est) på grund av en längre rödflaggning.

Förare med flera segrar

Team med flera segrar

Konstruktörer efter antal segrar

Anmärkningar

Referenser

Noter

Övriga källor 
 

Motorsportevenemang i USA
NASCAR-tävlingar